Olah este numele dat, românilor pentru ca provin din Valahia, din sudul Carpaților; valah, vlah 

 Miklós Oláh (1493, Sibiu  1568, Pozsony)
 George Andrew Olah,  (* 1927, Budapesta), un chimist american de origine maghiară
 Tiberiu Olah,  (1928, Árpád  2002, Târgu Mureș), un compozitor
 Adrian Olah (* 1981, Târgu-Mureș), un jucător român de fotbal
 Flaviu-Lucian Olah (*1989, Bucuresti), fiul lui Eugen Olah

 Toponim
 Olariu (), o localitate în județul Cluj, Transilvania
 Șeulia de Mureș (), o localitate în județul Mureș, Transilvania

Vezi și 
 Valahi
 Vlahuță
 Listă de nume românești - litera O

Note 

Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din limbile slave